Pieter, forma holandesa del nombre Pedro, puede hacer referencia a:

 Pieter Willem Botha, presidente de Sudáfrica.
 Pieter Zeeman, físico holandés, premio Nobel de Física en 1902.